Джаред Таллент (), , Балларат) — австралийский легкоатлет, специализируется в спортивной ходьбе. Олимпийский чемпион Олимпийских игр 2012. Cеребряный призёр Олимпийских игр в ходьбе на 50 километров 2008 года, а также бронзовый призёр Олимпийских игр в ходьбе на 20 километров 2008 года. Дважды бронзовый призёр чемпионатов мира в ходьбе на 50 километров 2011 и 2013 годов и серебряный призёр ЧМ. Чемпион Игр Содружества 2010 года.

На Олимпийских играх в Пекине 2008 года выиграл две награды в ходьбе на 20 километров — бронзовую, в ходьбе на 50 километров — серебряную, став таким образом первым с 1972 года австралийским легкоатлетом, выигравшим две медали на одних играх, и первым мужчиной-легкоатлетом из Австралии за 102 года, выигравшим две медали на одних играх. На чемпионате мира 2009 года занял 6-е и 7-е места в ходьбе на 20 и 50 километров соответственно.

В 2010 году на играх Содружества в Дели выиграл золотую награду на дистанции 20 километров. На чемпионате мира 2011 года выиграл бронзовую награду на 50-ти километрах. На Олимпиаде в Лондоне стал вторым на 50-ти километрах, однако после дисквалификации российского спортсмена Сергея Кирдяпкина, в 2016 году получил золотую награду игр.

На чемпионате мира 2013 года в Москве выиграл бронзу на 50-километровой дистанции.

Награды

 Медаль ордена Австралии (20 июня 2016)

Прочее 
У Таллента нет указательного пальца на правой руке.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IAAF
 

Спортивные ходоки Австралии
Олимпийские чемпионы от Австралии
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года